

Sciences humaines et sociales 
 L'expression status quo est l'équivalent en anglais de l'expression francisée «  ». Elle est parfois employée en français, par anglicisme.

Culture et société

Monuments 
 La synagogue Status Quo Ante est le lieu de culte de la petite communauté juive de Târgu Mureș, en Transylvanie (Roumanie).

Musique 
 Status Quo est un groupe de boogie rock britannique, originaire de Londres.
 The Best of Status Quo est la première compilation de ce groupe.
 Stick to the Status Quo est une chanson issue du téléfilm High School Musical, publiée en 2006.